

Persone 
Gian – attore e cantante italiano, membro del duo comico Ric e Gian
Joseph Gian – attore e cantante statunitense
Ngô Quý Giản – monarca
Nguyễn Tư Giản – poeta e insegnante vietnamita
Phan Thanh Giản – ufficiale vietnamita

Sigle 
GIAN (Geneva International Academic Network) – rete di ricerca internazionale
GIAN (Give It A Name) – festival di musica rock britannico

Altro 
Gian – variante del nome proprio di persona italiano maschile Gianni
Gian – personaggio del manga e anime Doraemon